Сказинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Сказинцы — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Сказинцы — до 1966 г. название села Ясеновка в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.